Ваље Редондо има више значења:

 Ваље Редондо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ваље Редондо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ваље Редондо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику